Al Habtoor Tennis Challenge 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2010 является 12-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Дубае, ОАЭ — с 13 по 19 ноября 2010 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Юлия Гёргес (№ 40 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Al Habtoor Tennis Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Мирза победила в финале турнира в Дубае, Eurosport

ОАЭ
Теннис
Декабрь 2010 года
2010